Convento di San Nicola può riferirsi a:

Un convento di Alvito.
Un convento di Palombara Sabina.
...